Дуэт ( — двойка):
 Дуэт — музыкальное сочинение для двух инструментов или двух голосов с инструментальным сопровождением.
 «Дуэт» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 «Дуэт» — российская корабельная двухавтоматная 30-мм автоматическая артиллерийская установка.
 Дуэт — общее название широко распространённых уплотнительных изделий, для раздвижных дверей, переходных площадок (межвагонное суфле), сумок, тележек и так далее.
 «Дуэт» — семнадцатый эпизод телесериала 2014 года «Флэш», снятый в жанре мюзикла. Является кроссовером с телесериалом «Супергёрл».
дуэт в спорте, музыке, танцах и т. п. — команда или ансамбль из двух исполнителей, выступающих вместе, также творческий союз двух исполнителей ◆ Геннадий Маковский и Генрих Ротман, по-моему, лучший клоунский дуэт во все времена.

Гидроним 
 Дуэт — река в Магаданской области, левый приток реки Чалбыги.
 Дуэт — река в Сахалинской области впадающая в Охотское море.

Дуэты